Localidades
Jacuípe - município brasileiro do estado de Alagoas
Conceição do Jacuípe - município brasileiro do estado da Bahia

Rios
Rio Jacuípe (Alagoas)
Rio Jacuípe (Bahia)
Rio Jacuípe (Paraíba) 

Desambiguações de topônimos